Poigk steht für:

 Poigk (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Poigk ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christoph von Poigk (1696–1779), kurfürstlich-sächsischer Kammer- und Bergrat

Siehe auch:
 Pogk